Куп Радивоја Кораћа је 2008 године одржан по други пут као национални кошаркашки куп Србије, а шести пут под овим именом.  Домаћин завршног турнира био је Ниш у периоду од 7. до 10. фебруара 2008, а сви мечеви су одиграни у Хали Чаир. Титулу је освојио Партизан.

Дворана

Завршница

Састав победника

Референце

Спољашње везе 

 Историјат

Куп Радивоја Кораћа
Кошарка у Нишу
Сезона 2007/08. у српској кошарци